Puente de Hierro puede referirse a:
 Iron Bridge, primer puente de hierro de la historia situado en Ironbridge, Inglaterra.
 Puente de Hierro, localidad de la Provincia de Mendoza, Argentina;
 Puente de Hierro, puente de la ciudad de Logroño, España;
 Puente de Hierro, puente de la ciudad de Soria, España;
 Puente de Hierro, puente de la ciudad de Zamora, España;
 Puente de Hierro, puente de la ciudad de Córdoba, España;
 Puente de Hierro, puente del Parque de El Capricho en la ciudad de Madrid, España;
 Puente de Nuestra Señora del Pilar, puente en la ciudad de Zaragoza, España;
 Puente de Hierro de Don Pablo Alzola, puente en la Provincia de Vizcaya, España.
 Puente de Hierro en la ciudad de San Fernando de Cádiz, España.
 Puente de Hierro en la ciudad de Los Barrios de Cádiz, España.
 Puente de Hierro, puente en la ciudad de Gerona, España.
 Puente de hierro, puente de la ciudad de Sangüesa (España).